Saint-Théodore puede referirse a diversos lugares:

( Quebec)
 Saint-Théodore-d'Acton, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Théodore-de-Chertsey, población de Lanaudière.